3-D eller 3D har flere betydninger:

3D er forkortelse for Tredimensionel, tredimensional

 Noget der har 3 dimensioner F.eks.: (højde, bredde, længde) eller (længde, antal, tid).
 Tredimensionelle rum, det fysiske univers
 Et vektorrum eller koordinatrum med 3 dimensioner.
 Rumfang , et mål af plads
 Computer aided design eller "3D CAD" 
 Surround sound – sommetider kaldet for 3-D-lyd.
 Stereoskop – teknik, der kan optage tre-dimensionelle visuelle informationer eller skabe en illusion af dybde i et billede.
 Stereokamera – et kamera med to eller flere linser, der simulerer menneskelige binokulære syn.
 3D-film – et visuel præsentation system, der forsøger at bevare eller genskabe levende billeder af den tredje dimension
 3D-tv eller 3D-fjernsyn
 Anaglyph – en 3D-effekt, der ses med 2 farver glas
 Stereogram – en optisk illusion af dybde oprettet ud fra en flade, to-dimensionelle billede
 3D-computergrafik 
 S3D – Stereoskopisk 3D

Musik 
 3D er et studiealbum med vokal-trioen The Three Degrees fra 1979

Andet 
 Bielas komet – en tabt periodisk komet opdaget i 1826